Conad () — бренд розничной торговли, созданный 13 мая 1962 года в Болонье и управляющий одной из крупнейших сетей супермаркетов в Италии; представляет собой кооперативную систему предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной реализацией товаров. Имеет три уровня организации: члены-предприниматели (владельцы торговых точек), кооперативы (крупные торговые и распределительные центры) и общенациональный консорциум (орган, ориентированный на анализ рынка и оказание услуг компаниям-членам).

Примечания 

Торговые сети Италии
Компании Болоньи